Gene [] bezeichnet:
 die englische Kurzform von Eugen oder Eugenia
 in der englischen Sprache das Wort für Gen
 Gene (Nauru), historisches Dorf in Nauru
 Gene (Band), britische Band
 Gene (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift für Molekularbiologie und Genetik
 (2748) Patrick Gene, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Gené [] bezeichnet:
 Gené, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire.

Gené ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ludwig Gené (1820–1893), deutscher Forstmeister
 Giuseppe Gené (1800–1847), italienischer Naturwissenschaftler
 Jordi Gené (* 1970), spanischer Rennfahrer
 Marc Gené (* 1974), spanischer Rennfahrer

Gène ist der Familienname folgender Personen:
 Martial Gène (* 1984), französischer Radrennfahrer
 Yohann Gène (* 1981), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Gen
 Genos